Ballinger bzw. Balinger steht für:
 Balinger, ein Frachtschiff 

Ballinger ist der Name folgender Orte:
 Ballinger (Buckinghamshire)
 Ballinger (Texas)
 Lake Ballinger, ein See im US-Bundesstaat Washington

Ballinger ist der Familienname folgender Personen:
 Bill S. Ballinger (1912–1980), US-amerikanischer Schriftsteller
 Colleen Ballinger (* 1986), US-amerikanische Komödiantin, Schauspielerin und Sängerin
 Ed Ballinger (* 1951), US-amerikanischer Fechter
 Ian Ballinger (1925–2008), neuseeländischer Sportschütze
 Otto Ballinger (1843–1909), deutscher Pathologe
 Paul Ballinger (* 1953), neuseeländischer Langstreckenläufer
 Richard A. Ballinger (1858–1922), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bellinger
 Balling